Remington (Indiana)
Remington (Ohio)
Remington (Virgínia)
Remington (clube de futebol)
Remington Arms
Remington Rand
.223 Remington

Desambiguações de topônimos